Kunda (stad in Estland), een stad in Estland
Kunda (dorp in Estland), een dorp in Estland
Kunda (India), een plaats in India
Kunda (rivier), een rivier in Estland